Seira är ett släkte av urinsekter. Seira ingår i familjen brokhoppstjärtar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Brokhoppstjärtar
Seira